est une expression anglo-saxonne signifiant « venez à la maison ». Elle peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album de Boz Scaggs sorti le .

Chanson 

 , chanson de Cyndi Lauper présente sur l'album Twelve Deadly Cyns sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi